Copa Libertadores 1990 var 1990 års säsong av Copa Libertadores som vanns av Olimpia från Paraguay efter en finalseger mot Barcelona från Ecuador. 2 lag från varje land i CONMEBOL utom Colombia  deltog, vilket innebar 18 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Atlético Nacional från Colombia. De första 18 lagen delades upp i fyra grupper om fyra lag och en grupp om två lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och eventuell grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 15 lag i slutspelet (ett lag fick hoppa över åttondelsfinalerna).

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Ecuador och Bolivia
Grupp 2: Argentina
Grupp 3: Chile och Peru
Grupp 4: Uruguay och Venezuela
Grupp 5: Paraguay och Brasilien

Gruppspel

Grupp 1

Omspel

Observera att antal vinster räknas och inte det sammanlagda resultatet.

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Playoff om förstaplatsen

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1990 i Sydamerika
1990
Fotbollssäsongen 1990